NVM steht als Abkürzung für:
 Nationale Volksmarine der DDR, siehe Volksmarine
 Nevermind, Akronym, englisch für „Egal“
 NVM, Initialen des Schriftstellers Nikolai von Michalewsky
 Non-Volatile Memory, englisch für Nichtflüchtiger Speicher
 Node Version Manager, ein Werkzeug für Node.js

Siehe auch:
 NVM Express

Abkürzung